Úrbi et órbi () — название торжественного папского благословения.

С выражения  начинались важные объявления в Древнем Риме. Обычай торжественно произносить папское благословение по особо значимым поводам сформировался к XIII веку.

В современной практике папа ежегодно провозглашает  дважды: на праздники Рождества и Пасхи. Помимо этого, папа произносит  во время церемонии своей интронизации после избрания, при объявлении юбилейного года и в редких случаях для благословения паломников.

На праздники Рождества и Пасхи папа римский произносит  с центрального балкона базилики Святого Петра. Собственно текст благословения предваряется оглашением папского послания по случаю праздника, а также поздравлением верующих во всём мире на разных языках (в поздравлениях Иоанна Павла II и Бенедикта XVI число языков могло превышать 60).

Ранее существовала практика преподавать папское благословение «Городу и миру» в день святых апостолов Петра и Павла (в базилике Святого Петра) и в праздники Вознесения Господня (в Латеранской базилике) и Успения (в базилике Санта-Мария-Маджоре), однако она была прекращена в 1870 году после ликвидации Папского государства. Получение папского благословения  может предоставлять возможность для получения индульгенции.

Текст благословения на латыни:

Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae penitentiæ, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consultationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et maneat semper.

Amen.

Текст благословения в переводе на русский:

Святые Апостолы Петр и Павел, на силу и власть которых мы полагаемся, да ходатайствуют за нас пред Господом.

Аминь.

Молитвами и заслугами Блаженной Приснодевы Марии, блаженного Михаила Архангела, блаженного Иоанна Крестителя, святых Апостолов Петра и Павла и всех святых, да помилует вас всемогущий Бог, и простив вам все грехи ваши, да приведет вас Иисус Христос к жизни вечной.

Аминь.

Прощение, разрешение и отпущение всех грехов ваших, время истинного и плодотворного покаяния, сердце всегда сокрушенное и исправление жизни, благодать и утешение Святого Духа и постоянство в добрых делах до самой смерти да подаст вам всемогущий и милосердный Господь.

Аминь.

И благословение Бога всемогущего, Отца, и Сына, и Святого Духа, да снизойдет на вас и пребудет всегда.

Аминь.

Использование в культуре 
 Фразу использовал В. Я. Брюсов как название своей четвёртой книги стихов «Urbi et Orbi», вышедшей в 1903 году
 Фраза присутствует в Нобелевской лекции И. А. Бродского (1987 г.)
 Фраза используется в названии трилогии Г. Л. Олди «Urbi et Orbi, или Городу и Миру»
 Фраза является девизом

Примечания 

Латинские фразы и выражения
История папства